Clemens pode referir-se a:

Sobrenomes

 Roger Clemens, aclamado jogador americano de beisebol.

Nomes próprios
 Clemens Brentano, poeta e romancista alemão.
 Clemens Fritz, jogador alemão de futebol.
 Clemens von Pirquet, cientista e pediatra alemão.
 Clemens August von Galen, arcebispo alemão.

Lugares
 Mount Clemens, cidade americana no estado de Michigan.

Desambiguação